Matsudaira Ietada (Fukōzu)
 Matsudaira Ietada (Katahara)